Hirschenstein ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortschaften, Ortsteile:
 Hirschenstein (Gemeinde Bad Großpertholz), Ortschaft der Gemeinde Bad Großpertholz, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Jelenov, Ortsteil der Stadt Rejštejn, Okres Klatovy, Plzeňský kraj (Pilsener Region), Tschechien (deutsch Hirschenstein)

Berge:
 Hirschenstein (Bayerischer Wald) (1095 m), im Bayerischen Wald, Gemeindegebiet Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hirschenstein (Böhmerwald) (1026 m), im Mühlviertel bei Vorderweißenstein, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Großer Hirschenstein (862 m), und Kleiner Hirschenstein (836 m), im Günser Gebirge, bei Markt Neuhodis, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Hirschenstein (Aist-Naarn-Kuppenland) (ca. 800 m), im Mühlviertel bei St. Leonhard bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Hirschenstein (Wienerwald) (785 m), bei St. Corona am Schöpfl, Bezirk Baden (Niederösterreich), Niederösterreich
 Losín (726 m), bei Jindřichov u Šumperka, Okres Šumperk, Olomoucký kraj (Olmützer Region), Tschechien (deutsch Hirschenstein)
 Hirschenstein (Sachsen) (610 m), im Erzgebirge, bei Hartmannsdorf bei Kirchberg, Sachsen

sowie:
 Sendeanlage Hirschenstein, UKW-Sender auf dem Großen Hirschenstein im Burgenland, Österreich

Siehe auch:
 Hirschstein (Begriffsklärung)
 Hirschenkogel
 Hirschensteiner Berg